Langwasser ist ein geographischer Name:

Orte:
 Langwasser, Stadtteil von Nürnberg, Bayern
 Langwasser, frühere Gemeinde im Landkreis Löwenberg in Schlesien, Regierungsbezirk Liegnitz, Provinz Schlesien, Preußen
 Langwasser, deutscher Name von Dlouhá Voda, Ortsteil der Stadt Město Albrechtice, Okres Bruntál, Mährisch-Schlesische Region, Tschechien

Gewässer:
 Langwasser (Fischbach), linker Zufluss des Fischbachs (zum Goldbach, zur Pegnitz) im Großen Dutzendteich, Nürnberg, Bayern
 Langwasser (Sormitz), rechter Oberlauf der Sormitz bis in Wurzbach, Saale-Orla-Kreis, Thüringen

Siehe auch:
 Langwassergraben (Pegnitz), rechter Zufluss der Pegnitz gegenüber Oberbürg, Stadt Nürnberg, Bayern